

Sigle 
 Parc naturel régional  – parco naturale regionale della Francia
 Partido Nacional Revolucionario  – partito politico messicano
 Passenger Name Record  – record del database del Global Distribution System (codice di prenotazione)
 Policía Nacional Revolucionaria  – Polizia nazionale rivoluzionaria, polizia cubana

Codici 
 PNR – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto di Pointe Noire, Pointe-Noire, Congo
 pnr – codice ISO 639-3 della lingua panim